

Informatica 
 XD-bit  – tecnologia per isolare aree di memoria (da eXecute Disable)
 xD-Picture Card  – scheda di memoria

Altro 
 XD – quattrocentonovanta nel sistema di numerazione romano
 XD/xD – emoticon indicante risata
 XD – album del gruppo musicale Lost
 Pokémon XD: Tempesta Oscura – videogioco della serie Pokémon
 Disney XD – canale satellitare per ragazzi gestito dalla The Walt Disney Company